Francine es un nombre propio, que puede ser usado para femenino o masculino. Este nombre es originario del francés y deriva del nombre francés Françoise, al igual que François que deriva de Franciscus. El nombre Francine fue muy famoso durante los años de 1940 y fue muy usado en EE.UU. en los años de 1940 y 1950. La forma corta de Francine es Frannie, Frans y Fran.

En otros idiomas 
 Francés: Françoise
 Alemán: Fransin
 Italiano: Francesca
 Neerlandés: Francien
 Noruego: Frances
 Polaco: Fransin
 Portugués: Francesa
 Español: Francisca Francina
 Zulú: Rancina
 Eslovaco: Frantiska
 Afrikáans: Francine

Francine puede referirse a 
Francine Smith personaje de dibujos animados.
Francine Gálvez periodista y presentadora española.
Francine Jordi cantante suiza.
Francine Dee modelo de la República China.
Francine Pascal escritora estadounidense.
Rose Francine Rogombé política gabonesa.
Francine's Flashback cuarto episodio de una serie.

Referencias